Estadio Dinamo o estadio Dínamo puede referirse a:

En Rusia:
Estadio Dinamo (Moscú)
Estadio Dinamo (Barnaul)
Estadio Dinamo (Briansk)
Estadio Dinamo (Majachkalá)
Estadio Dinamo (San Petersburgo)
Estadio Dinamo (Stávropol)
Estadio Dinamo (Vladivostok)
Estadio Dinamo (Sujumi), Abjazia.
Estadio Dinamo (Bucarest), Rumania.
Estadio Dinamo (Bender), Moldavia.
Estadio Dinamo (Chişinău), Moldavia.
Estadio Dinamo (Minsk), Bielorrusia.
Estadio Boris Paichadze, también conocido como Estadio Dinamo, Tbilisi, Georgia.
Estadio Dinamo (Houston), Houston, Texas.
Estadio Lobanovsky Dynamo, Kiev, Ucrania.
Estadio Dinamo (Brest), Bielorrusia.
Estadio Dinamo (Járkov), Ucrania.
Estadio Dinamo (Samarcanda), Samarcanda, Uzbekistán.